La détresse psychologique est une situation malheureuse, un embarras critique qui étreint le cœur, parfois liée à une angoisse causée par un malheur imminent.
 Dans le domaine des transports, un signal de détresse traduit une menace d'un danger grave et imminent.
 La Cloche de détresse (The Bell Jar) est l'unique roman de l'écrivain américaine Sylvia Plath.
 C.R.S = Détresse est une série de bande dessinée humoristique.
 Une demoiselle en détresse (A Damsel in distress) est un film musical de George Stevens.
 La Détresse et l'Enchantement est un roman de Gabrielle Roy publié en 1984.
 Détresse, film de Jean Durand sorti en 1930.
 Détresse, film américain réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1925.
 Dans l'aéronautique et les navires. La détresse est un avion ou un bateau en péril  des personnes sont en danger, (les deux conditions réunies).